Linklater är ett skotskt efternamn som bärs av följande personer:

Eric Linklater (1899–1974), brittisk/skotsk författare
Hamish Linklater (född 1976,), amerikansk skådespelare
Richard Linklater (född 1960), amerikansk filmregissör

Skotska efternamn